Алекса́ндр Рудако́в:
 Рудаков, Александр Васильевич (1905—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рудаков, Александр Ильич (1817—1875) — русский вице-адмирал, главный правитель Российско-американской компании.
 Рудаков, Александр Николаевич (род. 1962) — российский дипломат.